Аньело () — административный центр одноимённого департамента в провинции Неукен на юго-западе Аргентины.

Название 
Название города происходит от арауканского слова.

История 
Город был основан 20 октября 1915 года.

Экономика

Энергетические ресурсы

Гидроэнергетика 
Недалеко от города находится гидроэлектростанция Complejo Hidroeléctrico de Cerros Colorados.

Нефть 
В районе города обнаружены крупные нефтяные месторождения:
 Лома-де-ла-Лата
 Агуада Пичана
 Агуада Сан Роке
 Фило Морадо

Туризм 
Основные достопримечательности — скальное формирование Лос Пиларес и палеонтологический музей Лаго Барреалес.

Города провинции Неукен